Это — список самых ярких звёзд в созвездии Павлин. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Павлин (созвездие)
Павлин